Černovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Černovice (okres Pelhřimov)
 Černovice (okres Domažlice)
 Černovice (okres Chomutov)
 Černovice (okres Blansko)